59-й выпуск Тура Страны Басков — шоссейной многодневной велогонки по дорогам испанского автономного сообщества Баскония. Гонка прошла с 8 по 13 апреля 2019 года в рамках Мирового тура UCI 2019. Победу одержал испанский велогонщик Ион Изагирре из .

Участники 
Автоматически приглашения на гонку получили 18 команд категории UCI WorldTeam. Также организаторами были предоставлены специальные приглашения (уайлд-кард) для 7 проконтинентальных команд. Всего на старт соревнования вышел 161 гонщик. До финиша доехало 96 спортсменов. Победитель предыдущего выпуска гонки словенец Примож Роглич в гонке не участвовал.

Маршрут 
Гонка состояла из 6 этапов общей протяженностью 784,2 километра. Первый этап прошел в формате индивидуальной раздельной гонки.

Ход гонки

Этап 1

Этап 2

Этап 3

Этап 4

Этап 5

Этап 6

Лидеры классификаций

Итоговое положение

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Тур Страны Басков 2019 на FirstCycling
 
 
 
 
 

2019 год в велоспорте
Спорт в Испании в 2019 году
Апрель 2019 года